American wire gauge – Znormalizowany system średnic przewodów elektrycznych, stosowany w Stanach Zjednoczonych
 Florin arubański – oficjalna waluta Aruby